Яновка — топоним.

Белоруссия 
 Яновка — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Яновка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Яновка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Яновка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Яновка — агрогородок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Яновка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Яновка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Яновка — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Яновка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Яновка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Яновка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Яновка — река в Оренбургской области.

Украина 
Яновка (до 2019 года — Ивановка) — село в Любашёвском районе Одесской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Гороховском районе Волынской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Ковельском районе Волынской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Рожищенском районе Волынской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Малинском районе Житомирской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Яновка — до 1945 года название села Ивановка в Богуславском районе Киевской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Кагарлыкском районе Киевской области.
Яновка — до 1946 года название села Яблоновка в Кагарлыкском районе Киевской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Александровском районе Кировоградской области.
 Яновка — до 1945 года название посёлка Ивановка Ивановского района Одесской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка Березновского района Ровненской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка Корецкого района Ровненской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Радивиловском районе Ровненской области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Сарненском районе Ровненской области.
Яновка — до 1946 года название села Подгородное в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Яновка — прежнее название села Заозёрное в Каховском районе Херсонской области.
Яновка — до 1946 года название села Новоивановка в Теофипольском районе Хмельницкой области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Новоушицком районе Хмельницкой области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
Яновка — до 1946 года название села Ивановка Черниговского района Черниговской области.